«Чумовий корабель» () — науково-фантастичний роман американської письменниці Андре Нортон, виданий під псевдонімом Ендрю Норт. У 1956 році опублікований видавництвом Гном пресс тиражем 5000 примірників. Книга є другим томом у серії «Сонячна королева».

Сюжет 
Головний герой роману — Дейн Торсон, майстер-вантажник-підмайстер на ракетному кораблі-вільного торговця «Сонячна Королева». Вільні трейдери укладають торгові контракти на віддалених і нещодавно відкритих планетах, що може бути небезпечним і непередбачуваним.

Сонячна Королева нещодавно отримала цінний торговий контракт на планеті Саргол і будує відносини з однією з рас на планеті, котячою Саларікі. Процес йде повільно, допоки Саларікі не виявлять, що Сонячна Королева несе котячу м’яту та інші рослини з Терри, які невідомі на Сарголі. Торговці обмінюють невелику кількість рослин, на рідкісні та цінні камені Короса, і збирають рідну деревину червоного кольору для обміну вдома. В останню хвилину грозові священики Саларікі вимагають від Сонячної Королеви укласти попередньо оплачений контракт, щоб повернутися протягом 6 місяців з більшою кількістю рослин.

Через кілька днів після того, як вони покинули планету, декілька членів екіпажу страждають від нападів, які починаються з сильних головних болів і закінчуються станом напівкоми. Тільки 4 молодші члени екіпажу не постраждали, включаючи Дейна Торсона. Вийшовши з гіперпростору й повернувшись на орбіту Терри, екіпаж виявляє, що вони парії і були оголошені чумним кораблем.

На короткому стрибку до Землі екіпаж виявляє, що на корабель шкідники проникли, які й є причиною хвороби. В останній спробі довести свою правоту вони викрадають медика і презентують його докази відеоматеріального характеру для загальної аудиторії сонячної системи, що приносить успіх.

Тим часом решта екіпажу одужала, й після останніх переговорів Сонячна Королева зберігає свою репутацію, продаючи контракт із Саларікі великій міжгалактичній торговій компанії в обмін на кредити та тихий міжсонячний поштовий маршрут, що більше не повинно викликати проблем.

Історія публікацій 
1956, США, Gnome Press, Дата публікації: квітень 1956 тверда палітурка (192 сс)
1957, Італія, Ponzoni Editore di Milano (I Romanzi del Cosmo #2), Дата публікації липень 1957, дайджест у паперовому вигляді (160 сс), як L’astronave maledetta (The Cursed Spaceship)
1958, Німеччина, Pabel Verlag (Utopia Grossband #69), Дата публікації березень 1958, дайджест у паперовому вигляді (95 сс), як Gefährliche Landung (Dangerous Landing)
1959, США, Ace Books (Ace Double #D-345), м'яка обкладинка (178 сс), разом з «Планетою Вуду» (78 сс)
1960, Франція, Ditis Science Fiction (#167), м'яка обкладинка (189 сс), як Fusée en quarantaine (Rocket in Quarantine)
1963, Іспанія, Cenit (Ciencia ficción #55), м'яка обкладинка (239 сс), як Espacionave peligrosa (Dangerous Spaceship)
1964 & 1969, США, Ace Books (#F-291 & #66831), Дата публікації липень 1964 та грудень 1969, м'яка обкладинка (178 сс)
1971 & 1974, Велика Британія, Gollancz, , Дата публікації лютий 1971 та серпень 1974, тверда обкладинка (192 сс)
1973, 1974, та 1976, США, Ace Books (#66832, #66833, та #66834), Дата публікації жовтень 1973, м'яка обкладинка (204 сс)
1978, США, Gregg Press (The Space Adventure Novels of Andre Norton), , Дата публікації лютий 1978, тверда обкладинка (192 сс)
1979, Велика Британія, Magnet (Methuen Children’s Books, Ltd), , Дата публікації грудень 1979, м'яка обкладинка (192 сс)
1982 та 1985, США, Ace Books, ISBNs 0-441-66836-4 & 0-441-66837-2, Дати публікації травень 1982 та червень 1985, м'яка обкладинка (204 сс)

Література

Примітки

Посилання 
 «Чумовий корабель»  на сайті Standard Ebooks 
 «Чумовий корабель»  на сайті Проєкт «Гутенберг» 

Науково-фантастичні романи США
Науково-фантастичні романи 1956
Англомовні фантастичні романи